Niamh est un prénom irlandais féminin signifiant  ; Niav, Neve, Neave, Neeve et Nieve en sont les versions anglicisées et phonétiques.

Niamh est une femme de la mythologie celtique irlandaise.

Femmes prénommées Niamh
Niamh Bhreathnach
 Niamh Briggs
Niamh Cosgrave
Niamh Cusack
Niamh Earnshaw
 Niamh Fahey
Niamh Kavanagh
Niamh Parsons
Niamh Terry
Niamh Marie Redmond
 Niamh Wilson

Notes et références